Dualidad puede referirse a:

Concepto filosófico o teológico 
 Dualismo

Concepto físico 
 Dualidad onda corpúsculo
 Dualidad (circuitos eléctricos)
 Dualidad-T
 Dualidad-S
 Dualidad-U

Concepto matemático 
 Dualidad (geometría proyectiva)
 Dualidad (matemática)
 Dualidad de Poincaré
 Dualidad de Pontriaguin